Haux, commune française de la Gironde
 Haux, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France